Андрей Иванович Гончарук (, род. 9 апреля 1961) — украинский государственный деятель, дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол.

Биография 
Гончарук Андрей Иванович родился 9 апреля 1961 года в г. Киев.
Окончил среднюю специализированную школу № 155 с углубленным изучением английского языка.

С 1978 по 1983 год — студент экономического факультета Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченка, специальность политическая экономия. После окончания вуза продолжил обучение в аспирантуре Института социальных и экономических проблем зарубежных стран АН УССР (Институт мировой экономики и международных отношений НАН Украины). В 1988 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук (специальность — мировое хозяйство и международные экономические отношения). Имеет учёные звания старшего научного сотрудника (1991 г.) и доцента (2013 г.).

С провозглашением независимости Украины (1991 г.) начинается новый этап деятельности Гончарука — переход на государственную службу в новое для Украины Министерство внешнеэкономических связей, где он последовательно проходит путь от начальника отдела до министра, не минуя при этом ни одной ступени в служебной лестнице.

С 1993 по 2003 год одновременно является — заместителем специального представителя Правительства Украины при ГАТТ/ВТО, заместителем председателя правительственного комитета Украины по вопросам сотрудничества с ЕС, сопредседателем нескольких двусторонних торгово-экономических комиссий, главой государственной делегации Украины на переговорах по вступлению Украины во Всемирную торговую организацию.

Работая в министерстве Андрей Иванович принимает активное участие в процессе вступления Украины в ВТО, проводит двусторонние и многосторонние переговоры с зарубежными партнерами. Инициатор становления и развития нового для независимой Украины направления в международной деятельности — торговой дипломатии.

В 1999 году, в возрасте 37 лет, назначен Министром внешнеэкономических связей и торговли Украины. В то время — самый молодой министр во всех украинских правительствах.

В связи с административной реформой в начале 2000 года министерство было реорганизовано. Гончарук продолжил курировать внешнеэкономический блок на должности заместителя Министра экономики Украины.

С 2001 по 2003 год — первый заместитель Государственного секретаря, Государственный секретарь по вопросам торговли Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции Украины.

С 2000 года совмещает государственную, дипломатическую деятельность с научно-преподавательской. Профессор кафедры международной торговли Киевского национального экономического университета им. В. Гетьмана (2005-2015 гг.)

После более десяти лет работы на государственной службе, в карьере Гончарука наступает новый этап — переход на работу в негосударственный сектор экономики. В 2003 году он становится главным советником по вопросам торговой политики и защиты на внешних рынках корпорации «Интерпайп».

В то же время, с 2005 по 2007 год, Андрей Иванович продолжает консультировать правительство Украины по вопросам многосторонней торговой дипломатии, в частности процесса вступления Украины в ВТО, в качестве Советника премьер-министра Украины.

В 2008 возвращается на государственную службу в связи со вступлением Украины в ВТО. Указом президента назначен Заместителем Главы Секретариата Президента Украины. Будучи де-факто дипломатическим советником Президента Украины, он курировал  все международные вопросы, включая внешнеэкономические.

С 2010 по 2011 — заместитель Главы Администрации Президента Украины.

С 2011 года Советник Президента Украины — руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины. 21 февраля 2014 года подал в отставку.

15 апреля 2013 года назначен Представителем Украины во Всемирной торговой организации и Председателем Государственной комиссии по вопросам сотрудничества с ВТО.

С апреля 2014 года был дипломатическим советником Президента Л. М. Кравчука.

С июля 2014 года по сентябрь 2019 года являлся независимым членом Наблюдательного совета Института стратегических исследований «Новая Украина».

Соучредитель ГО "Украинская ассоциация внешней политики". С апреля 2015 года — вице-президент Украинской ассоциации внешней политики.

Родной язык -  украинский. Владеет  английским и русским  языками.

Семья 
Женат, двое взрослых детей, внучка, двое внуков.

Ранги 
 Государственный служащий 1 ранга (4 января 2000 г.)

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины (14 мая 2008 г.)

Награды и звания 

 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (7 февраля 2008) — за личный вклад в интеграцию Украины во Всемирную торговую организацию
 Шведский Орден Полярной звезды 1 степени (KmstkNO) (1999 год)
 Высшая награда Латвии Орден Трёх звёзд 2 степени (2008 год)
 Высшая награда Франции Орден Почетного легиона 3 степени (2010 год)
 Офицер ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (4 ноября 1998 года, Литва)
 Заслуженный экономист Украины
 Грамота Содружества Независимых Государств (5 декабря 2012)
 Орден Святого Равноапостольного князя Владимира Великого III ст. (УПЦ КП)
 Орден святого великомученика Георгия Победоносца (УПЦ МП)
 Орден святого равноапостольного великого князя Владимира III ст.
 Государственные награды ряда других иностранных государств

Увлечения 
 теннис
 историческая литература
 собаки породы ши-тцу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Президента Украины
 Киевский национальный экономический университет 
 Википедия: Министерство внешних экономических связей и торговли Украины 

Выпускники экономического факультета Киевского университета
Дипломаты Украины
Советники Президента Украины
Кавалеры ордена Святого равноапостольного великого князя Владимира 3 степени